Ján Pardavý (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur puis entraîneur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1990 avec le Dukla Trenčín dans le championnat de Tchécoslovaquie. L'équipe remporte le titre en 1992. Il ajoute à son palmarès l'Extraliga Slovaque 1994 et 1997 avec le Dukla et l'Extraliga tchèque 2001 avec le HC Vsetín. Il a également joué en Finlande, Suède et Russie.

Il met un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2015-2016.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il participe aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 et de Salt Lake City en 2002.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0||  || || || || 
|-
| 1991-1992|| Dukla Trenčín || Tchécoslovaquie || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Dukla Trenčín || Tchécoslovaquie || 30|| 4|| 5|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994 || Dukla Trenčín || Extraliga || 42|| 17|| 6|| 23|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Dukla Trenčín || Extraliga || 40|| 29|| 9|| 38|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Dukla Trenčín || Extraliga || 46|| 15|| 14|| 29|| 143|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Dukla Trenčín || Extraliga || 53|| 42|| 44|| 86|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Dukla Trenčín || Extraliga || 37|| 14|| 17|| 31|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Dukla Trenčín || Extraliga || 44|| 19|| 27|| 46|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HC Vsetín|| Extraliga|| 52|| 25|| 27|| 52|| 61|| 9|| 3|| 6|| 9|| 22
|-
| 2000-2001|| HC Vsetín|| Extraliga|| 46|| 12|| 25|| 37|| 46|| 14|| 10|| 2|| 12|| 14
|-
| 2001-2002|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 47|| 12|| 11|| 23|| 70|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 52|| 17|| 27|| 44|| 69|| 13|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2003-2004|| HC Znojemští Orli || Extraliga|| 51|| 13|| 15|| 28|| 62|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2004-2005|| HC Znojemští Orli || Extraliga|| 18|| 5|| 4|| 9|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Dukla Trenčín || Extraliga || 23|| 9|| 15|| 24|| 83|| 9|| 4|| 1|| 5|| 16
|-
| 2005-2006|| MODO hockey|| Elitserien|| 47|| 8|| 14|| 22|| 36|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| Dukla Trenčín || Extraliga || 41|| 19|| 16|| 35|| 50|| 14|| 6|| 7|| 13|| 22
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Dukla Trenčín || Extraliga || 50|| 13|| 24|| 37|| 126|| 13|| 3|| 10|| 13|| 39
|-
| 2008-2009|| HC Banská Bystrica || Extraliga || 56|| 17|| 29|| 46|| 103|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Banská Bystrica || Extraliga || 45|| 27|| 28|| 55|| 12|| 6|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2010-2011|| Dukla Trenčín || Extraliga || 53|| 14|| 32|| 46|| 34|| 9|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Dukla Trenčín || Extraliga || 39|| 9|| 18|| 27|| 32|| 10|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
| 2012-2013|| Dukla Trenčín || Extraliga || 49|| 14|| 28|| 42|| 41|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg|| Ligue Magnus || 26 || 19 || 26 || 45 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Strasbourg|| Ligue Magnus || 26|| 8|| 17|| 25|| 8|| 5|| 0|| 4|| 4|| 4 
|-
| 2015-2016 || Strasbourg|| Ligue Magnus || 22 || 10 || 15 ||25 || 6 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 1|| 4|| 8|| ||align="left"| Neuvième place
|-
| 1998 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| ||align="left"| Dixième place
|-
| 1998 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 2|| 4|| 6|| ||align="left"| Septième place
|-
| 1999 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| ||align="left"| Septième place
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 4|| 7|| 4|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| -2||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 2|| 1|| 3|| 14|| -1||align="left"| Treizième place

Références 

Naissance en septembre 1971
Naissance à Trenčín
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du MODO hockey
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Étoile noire
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie